В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Utah 1984, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1984, Івонн Вермак здобула титул, у фіналі перемігши Террі Голледей 6-1, 6-2.

Сіяні гравчині 

  Рене Ейс (чвертьфінал)
  Джиджі Фернандес (2-ге коло)
  Івонн Вермак (переможниця)
  Енн Мінтер (півфінал)

 Відсутня
 Іноуе Ецуко (1-ше коло)
 Марін Луї (2-ге коло)
 Террі Голледей (фінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Virginia Slims of Utah